Il gruppo dell'elsmoreite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo del pirocloro. La formula chimica generica dei minerali del supergruppo del pirocloro è la seguente: A2-mB2X6-w

Minerali del gruppo dell'elsmoreite 
 Hydrokenoelsmoreite

Note

Collegamenti esterni 
 

Ossidi e idrossidi (minerali)
Elsmoreite